Die Open Sud de France 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis zum 10. Februar 2013 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors sowie in Viña del Mar die VTR Open gespielt, die genau wie die Open Sud de France zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel war der Tscheche Tomáš Berdych Titelverteidiger. Er zog sich jedoch aufgrund einer Verletzung am linken Handgelenk vom Turnier zurück. Im rein französischen Finale gewann der an Nummer drei gesetzte Richard Gasquet gegen Benoît Paire deutlich in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3. Für Gasquet war es nach dem Sieg in Doha bereits der zweite Turniererfolg in diesem Jahr. Das Doppel gewannen die Franzosen Marc Gicquel und Michaël Llodra gegen das schwedisch-südafrikanische Duo Johan Brunström und Raven Klaasen mit 6:3, 3:6, [11:9]. Für die beiden war es der erste gemeinsam Titel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Sud de France 2013 fand vom 2. bis zum 4. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open Sud de France 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Website (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Website (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Website (PDF; 42 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Pérols